Мило има више значења:

Људи
 Мило Ђукановић, бивши премијер и предсједник Црне Горе
 Мило Килибарда, генерал ЈНА
 Мило Ломпар, историчар књижевности
 Мило Милуновић, сликар
 Мило Мирановић, глумац
Мило, односно Милос од Кротонеа, антички грчки атлета

Градови
Мило, град на Сицилији, Италија